Podmacharce – wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Płaska
 Podmacharce – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Płaska